FJU steht für
 Franz-Josephs-Universität, siehe Nationale Jurij-Fedkowytsch-Universität Czernowitz
 Katholische Fu-Jen-Universität in Neu-Taipeh, Taiwan

Abkürzung